Saint-Félicien puede hacer referencia a:

Localidades 
 Saint-Félicien, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Saint-Félicien, población y comuna francesa ubicada en el departamento de Ardèche.

Otros 
 Zoológico salvaje de Saint-Félicien, uno de los zoológicos más grandes de la provincia de Quebec, Canadá.
 Queso Saint-Félicien, un tipo de queso francés.